Си́нус (от  «изгиб, кривая, складка; полость, пазуха; залив») — математический и анатомический термин.

В математике 
 Синус — одна из тригонометрических функций.
 Гиперболический синус — одна из гиперболических функций.
 Интегральный синус — одна из специальных функций.
 Синус-верзус (версинус) — устаревшая тригонометрическая функция.

В биологии и анатомии 
 Синус — пазуха, углубление, полость, выпячивание, длинный замкнутый канал; пазуха (канал) твёрдой мозговой оболочки у позвоночных животных и человека, наполненный венозной кровью (венозная пазуха), полость некоторых черепных костей (придаточные пазухи носа).
 Каротидный синус — место расширения общей сонной артерии перед разветвлением её на наружную и внутреннюю.
 Синус аорты (пазуха аорты) — у млекопитающих животных — начальная, расширенная часть восходящей аорты, то же, что аортальная луковица; у человека — часть полости аортальной луковицы, расположенная между полулунным клапаном и стенкой аорты.
 Синусы твёрдой мозговой оболочки (синусы головного мозга, венозные синусы, венозные пазухи) — венозные коллекторы, расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки.
 Венозный синус (ланцетник) — у ланцетника, не имеющего сердца — непарный сосуд, собирающий венозную кровь из печёночной вены и кювьеровых протоков и переходящий в брюшную аорту.
 Венозный синус (низшие позвоночные) — у низших позвоночных (круглоротых, рыб и земноводных) — отдел сердца.
 Венозные лакуны — венозный синус у ряда беспозвоночных.

Другие значения 
 Синус — диагональная складка от левого плеча под правую руку в драпировке римской тоги.

Примечания